Il kilobit per secondo (abbreviato kbit/s o talvolta kb/s o kbps) è un'unità di misura che indica la capacità di trasmissione (quindi velocità) dei dati su una rete informatica.

Descrizione 
Un kilobit corrisponde a 1.000 bit. L'unità secondo il prefisso binario è invece il kibibit per secondo (kibit/s), ed è equivalente a 1.024 bit per secondo.

Erroneamente, viene usato baud come termine equivalente a bps; perché invece baud indica propriamente il numero di modulazioni del segnale per secondo, ed una singola modulazione può trasportare più bit di informazione.

Voci correlate
Trasmissione (telecomunicazioni)

Unità di informazione